Frustrazione, condizione psicologica umana, può significare anche:

Cinema 
 Frustrazione (Dr. Phibes Rises Again) – film  del 1972 diretto da Robert Fuest
 Frustrazione – film del 1988 diretto da Bruno Gaburro

Fisica 
 Frustrazione geometrica – in fisica della materia condensata, concetto in relazione alla disposizione degli spin in particolari condizioni

Letteratura 
 Frustrazione – racconto di Isaac Asimov

Altri progetti